Ра́дик Мирали́евич Ибоя́н (; 3 марта 1986, Стерлитамак, СССР) — российский боец смешанных единоборств, по происхождению езид .

Награды и достижения 
 Мастер спорта по боевому самбо.
 Призёр чемпионата России по боевому самбо.
 Чемпион ПФО (Приволжского Федерального Округа) по боевому самбо.

Статистика боёв

Смешанные единоборства 

|-
|Поражение
|align=center|2-5
| Мурад Даурбеков
|TKO (технический нокаут)
|ProFC GPG Russia Stadge 1
|align="center"|1 октября 2011
|align="center"|2
|align="center"|4:50
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-4
| Каджик Абаджян
|Единогласное решение судей
|ProFC - Битва на Дону
|align="center"|5 августа 2011
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-4
| Мурад Абдулаев
|KO (нокаут)
|SMMAI - Tornado
|align="center"|8 июля 2011
|align="center"|1
|align="center"|0:29
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-3
| Юрий Изотов
|Единогласное решение судей
|M-1 Тамбов
|align="center"|27 мая 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Тамбов, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-3
| Юнус Тагиров
|Удушающий прием
|M-1 Selection Europe
|align="center"|1 апреля 2011
|align="center"|2
|align="center"|1:00
|Махачкала, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-2
| Магомедрасул Хасбулаев
|Болевой на руку
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Round 3
|align="center"|28 мая 2010
|align="center"|1
|align="center"|1:50
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Шамиль Завуров
|TKO (технический нокаут)
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Round 2
|align="center"|10 апреля 2010
|align="center"|2
|align="center"|3:54
|Киев, Украина
|
|}

Ссылки 
 База данных российских бойцов и турниров fightlife.ru
 SHERDOG FIGHTFINDER: Radik Iboyan

Самбисты по алфавиту
Самбисты России
Бойцы смешанных единоборств России